Stéphane Moulin peut désigner :
 Antonio García García (1908-1931), footballeur espagnol jouant au FC Barcelone ;
 Antonio García (?), footballeur espagnol jouant au Havre et au Lille OSC dans les années 1940